Sulusaray (district), een Turks district in de provincie Tokat
 Sulusaray (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sulusaray